Eve je ženské jméno. Jeho nositelkami jsou například:

 Eve (písničkář) – japonský pisníčkář a producent
 Eve (rapperka) – americká zpěvačka, rapperka a herečka
 Eve Ensler – americká dramatička, autorka hry Monology vagíny
 Eve Lawrence – americká pornoherečka
 Eve Torres – americká tanečnice, modelka a wrestlerka

Geografie 
 Eve - ostrov na Seychelách

Podobné jméno 
 Eva (jméno)